Hellu kan syfta på följande platser:

Finland 

 Hellu (ö i Finland), Egentliga Finland, Nystadsregionen,

Island 

 Hella (ort), Suðurland, 

Robotskapade Finlandförgreningar
Robotskapade Islandförgreningar